

Phosphore

Protactinium

Plomb

Palladium

Prométhium

Polonium

Praséodyme

Platine

Plutonium

Liste en rapport avec la chimie